Alter Markt 16 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alter Markt 16 in Arnsberg, siehe Liste der Denkmale der Stadt Arnsberg
 Alter Markt 16 in Remscheid, siehe Liste der Baudenkmäler in Remscheid
 Alter Markt 16 (Stralsund)

Siehe auch:
 Markt 16
 Marktplatz 16